Batucajé, dança afro-brasileira, de diferentes localidades, também chamada de batuque do Jarê na Bahia e dança Cabinda também chamada Piauí onde usam o pandeiro, a cuíca, o chocalho e a matraca como instrumentos. 
 
Espaço Batucajé do Parque Memorial Quilombo dos Palmares 
Grupo Cultural Batucajé
Batukajé - grupo de dança e percussão, Florianópolis
Afoxé Ilê de Ebá Batucajé

Desambiguação